św. Gilbert z Meaux (zm. 1009) – biskup Meaux
 św. Gilbert z Sempringham (ok. 1085-1189) – założyciel późniejszych gilbertynów
 św. Gilbert z Caithness (zm. 1245)